De Duitse voetbalclub FC Schalke 04 speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Schalke 04

Statistieken

Europacup I (seizoen 1958/59)

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Schalke 04 die onder leiding van de Oostenrijkse trainer-coach Edi Frühwirth vertegenwoordigden in de Europacup I, seizoen 1958/59. De Duitse club werd de kwartfinales uitgeschakeld door Atlético Madrid.

UEFA Cup (seizoen 1996/97)

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Schalke 04 die onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Huub Stevens de UEFA Cup wonnen in het seizoen 1996/97.

UEFA Cup (seizoen 1998/99)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Schalke 04 vertegenwoordigden onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Huub Stevens in de UEFA Cup, seizoen 1998/99.

UEFA Europa League (seizoen 2016/17)

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Schalke 04 die onder leiding van trainer-coach Markus Weinzierl vertegenwoordigden in de Europa League, seizoen 2016/17. De Duitse club werd de kwartfinales uitgeschakeld door het AFC Ajax van trainer Peter Bosz.

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Schalke 04
Schalke 04